Бондін (Бондіна) — прізвище. Відомі носії:
 Бондін Іван Андрійович  (нар. 1911 — †?) — радянський сценарист; за його сценаріями знято ряд картин на Одеській кіностудії («Водив поїзди машиніст» (1961), «Мрії назустріч» (1963), «Наш чесний хліб» (1964). 
 Бондін Юрій Миколайович (нар. 1946) — український державний і політичний діяч.
 Бондіна Варвара Федорівна  (нар. 1903 — †?) — радянський і український режисер по монтажу.

Примітки 

Російські прізвища